Holospira tantalus är en snäckart som beskrevs av Bartsch 1906. Holospira tantalus ingår i släktet Holospira och familjen Urocoptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
tantalus